CEU est un sigle composé des trois lettres C, E et U qui peut faire référence à :
 Centro de Estudios Universitarios (en français, centre d'études universitaires) ;
 Université CEU Cardinal Herrera, à Valence en Espagne ;
 Université CEU San Pablo, à Madrid en Espagne ;
 Université privée Abat Oliba - CEU, à Barcelone en Espagne ;
  ( en hongrois, ou en français, « Université d’Europe centrale »), une université privée de Budapest en Hongrie ;
  (en français, « Conférence épiscopale de l’Uruguay »), une conférence épiscopale de l’Église catholique.

CEU est un code qui peut faire référence à :
 , selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Céu (Maria do Céu Whitaker Poças, née en 1980) est une autrice-compositrice-interprète brésilienne.

Code IATA des aéroports